Clandestino (Clandestine) – romanzo di James Ellroy del 1982
 Clandestine – album degli Entombed del 1991
 Clandestine gruppo dei mutanti fumetti Marvel Comics